Barada peut faire référence à :

Noms de personnes 
 Ahmed Barada (1977-), joueur de squash égyptien ;
 Akimi Barada (1991-), footballeur japonais;
 Antoine Barada (1807-1887), fondateur du hameau de Barada ;
 Jean Pierre Barada (1789-1872), homme politique français ;

Personnages de fiction 
 Barada, personnage de la saga cinématographique Star Wars.

Noms de lieux 
 Barada, rivière en Syrie ;
 Barada, hameau dans l'État du Nebraska aux États-Unis.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme